Giovanni Cadolini, patriota e politico italiano
Antonio Maria Cadolini, cardinale e vescovo cattolico italiano
Ignazio Giovanni Cadolini, cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Tito Cadolini, patriota e generale italiano